

Persone 
 Arthur Colgan – vescovo cattolico americano
 Joseph Colgan – arcivescovo cattolico irlandese
 Liz McColgan – ex mezzofondista e maratoneta britannica
 Nick Colgan – allenatore di calcio ed ex calciatore irlandese, portiere

Altro 
 Colgan Air – compagnia aerea attiva tra il 1991 e il 2012
 Volo Colgan Air 3407 – volo coinvolto in un incidente il 12 febbraio 2009